MTA może odnosić się do:
 Mail Transfer Agent – serwer poczty elektronicznej
 Magyar Tudományos Akadémia – Węgierska Akademia Nauk
 Metropolitan Transportation Authority – przedsiębiorstwo transportu publicznego w stanie Nowy Jork
 Międzynarodowe Triennale Architektury w Krakowie – wydarzenie kulturalne
 Mineral Trioxide Aggregate – materiał odontotropowy w stomatologii
 Multi Theft Auto – tryb gry wieloosobowej do gier GTA 3, GTA SA, Grand Theft Auto: Vice City

Inne artykuły zawierające MTA w tytule:
 Courier-MTA
 4-MTA